Comitatul Nevada sau Nevada County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Nevada County, Arkansas 
 Nevada County, California

You may also be interested in:

 List of counties in Nevada